Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 2 2014-2015 est la  de ce championnat qui constitue le  du handball français.

La compétition est remportée par l'Amiens Picardie Hand qui est promu en Nationale 1 en compagnie des 5 autres vainqueurs de leur poule : le Pouzauges Vendée Handball, le HBC Gien Loiret, le Tremblay-en-France HB, l'US Saint-Égrève et le HB Bagnols Marcoule.

Les clubs de l'édition 2014-2015

Poule 1

Classement

|

|}

Matchs

Poule 2

Classement

|

|}

Matchs

Poule 3

Classement

|

|}

Matchs

Poule 4

Classement

|

|}

Matchs

Poule 5

Classement

|

|}

Matchs

Poule 6

Classement

|

|}

Matchs

Phase finale

Bilan de la saison

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 Résultats et actualités du championnat N1

2014-2015
Handball M4
France M4
Championnat M4